Daffeh ist der Familienname folgender Personen:

 Babanding K. K. Daffeh (1954–2015), gambischer Politiker
 Jerreh Daffeh (1930–1998), gambischer Politiker